Прива:
 Прива — город на юго-востоке Франции.
 Прива — округ во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы. 
 Прива — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.

Персоналии 
 Прива, Слоан (род. 1989) — гвианский футболист, нападающий клуба «Генгам» и сборной Французской Гвианы.
 Прива, Эдмон (1889—1962) — первый историк эсперанто-движения.